Wichert ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Wichert (1934–2008), deutscher Opernsänger und Hochschullehrer  
 Albert Wichert (1814–1868), deutscher Mathematiklehrer
 Alexander Wichert (* 1975), deutscher Schriftsteller
 Ben Wichert (* 1989), deutscher Tänzer und Schauspieler
 Christian Wichert (* 1987), deutscher Eishockeyspieler 
 Erich Wichert (1909–1985), Offizier des Ministeriums für Staatssicherheit 
 Ernst Wichert (1831–1902), deutscher Schriftsteller und Jurist 
 Ernst Wichert (Maler) (1885–1953), deutscher Maler und Graphiker
 Ewald Wichert (* 1940), deutscher Boxer
 Friedrich Wichert (1820–vor 1852), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Friedrich Karl Andreas von Wichert (1789–1861), preußischer Generalmajor
 Fritz Wichert (1878–1951), deutscher Kunsthistoriker
 Gabriele Wichert (um 1956–2017), deutsche SPD-Kommunalpolitikerin, Managerin und Kinderrechtlerin 
 George Wichert (1811–1876), deutscher klassischer Philologe, Latinist und Gymnasialdirektor
 Günter Wichert (* 1935), deutscher Politiker (SPD) 
 Karl Wichert (1843–1921), deutscher Ingenieur und Eisenbahnbeamter
 Lars Wichert (* 1986), deutscher Ruderer
 Peter von Wichert (* 1935), Emeritierter Direktor der Medizinischen Poliklinik an der Phillips Universität Marburg 
 Peter Wichert (* 1945), deutscher Staatssekretär 
 Rahel Wichert (* 1996), Schweizer Unihockeyspielerin
 Ryan Wichert (* 1985), britisch-deutscher Schauspieler und Sprecher

Siehe auch:
 Die Wicherts von nebenan, dt. Fernsehserie (1986–1991)
 Wiechert
 Wichern